Microspirobolus är ett släkte av mångfotingar. Microspirobolus ingår i familjen slitsdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Microspirobolus